

Sigle 
 Tiger Conservation Landscapes – aree delimitate di territorio in cui possono vivere almeno 5 esemplari di tigre
 Transports en Commun Lyonnais – azienda di trasporto pubblico dell'agglomerato di Lione (Francia)
 Tecnica della caduta libera – tecnica del paracadutismo

Codici 
 TCL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tuscaloosa (Stati Uniti d'America)
 tcl – codice ISO 639-3 della lingua taman (Birmania)

Informatica 
 Tcl – linguaggio di programmazione
TCL Corporation

Altro 

 TCL Chinese Theatre